Sm1 oder Šm-1 steht für:
 Letov Šm-1, ein einmotoriger, zweisitziger Doppeldecker
 VR-Baureihe Sm1, elektrischer Triebwagen der finnischen Staatsbahn

SM-1 steht für:
 SM-1, polnischer Lizenznachbau des sowjetischen Hubschraubers Mil Mi-1
 Standard Missile 1, eine Version der Standard Missile, die eine Familie von schiffgestützten Boden-Luft-Raketen mittlerer bis hoher Reichweite bildet, siehe Standard Missile #Standard Missile 1 (SM-1)

SM1 steht für:
 Startklasse im paralympischen Schwimmsport

Abkürzung